Sturzenegger steht für:
 Sturzenegger (Familie), Schweizer Verleger- und Druckereifamilie

Sturzenegger ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholome Sturzenegger (1650–1709), Schweizer Politiker
 Catharina Sturzenegger (1854–1929), Schweizer Posthalterin, Schriftstellerin und Journalistin
 Eduard Sturzenegger (1854–1932), Schweizer Unternehmer und Kunstsammler
 Erna Seeberger-Sturzenegger (1907–1995), Schweizer Philosophin
 Federico Sturzenegger (* 1966), argentinischer Ökonom
 Hans Sturzenegger (1875–1943), Schweizer Maler

 Paul Sturzenegger (1902–1970), Schweizer Fußballspieler
 Richard Sturzenegger (1905–1976), Schweizer Musiker, Komponist und Musikpädagoge
 Ulrich Sturzenegger (1714–1781), Schweizer Unternehmer, Kalendermacher und Politiker